Waack ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Waack (* 1977), deutscher Moderator, Journalist und Sprecher

 Hans Waack (1882–1974), deutscher Bauunternehmer
 Manfred Waack (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Waack (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Otto Waack (1926–2000), deutscher Theologe
 Sabine Sütterlin-Waack (* 1958), deutsche Politikerin (CDU)
 Wilhelmine Margarethe Charlotte Waack, Geburtsname von Minna Rüdiger (1841–1920), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Wohnhausgruppe Waack, Wohnsiedlung in Celle, Niedersachsen
 Wak
 Waag (Begriffsklärung)
 Wag